Portas – comune spagnolo nella comunità autonoma della Galizia

Musica 
 Portas – album di Marisa Monte del 2021

Persone 
 Albert Portas – allenatore di tennis ed ex tennista spagnolo
 Conrado Portas – calciatore spagnolo
 Giacomo Portas – politico italiano